Hans von Bornstedt ist der Name folgender Personen:

* Hans Ehrentreich von Bornstedt (1722–1807), deutscher Generalleutnant und Verwaltungsbeamter
 Hans-Jürgen von Bornstedt (1881–1962), deutscher Jurist, Staatsbeamter und Politiker